Арнау ():

 Арнау — посёлок в Восточной Пруссии, ныне административно разделён на два населённых пункта — Родники и Марьино.
 Арнау — кирха в посёлке Родники Калининградской области.
 Арнау — прежнее название города Гостинне в Чехии.
 Арнау, Франк (1894—1976) — немецкий автор детективов, подозревавшийся в сотрудничестве со Штази и КГБ.

Арнау (, ) — испанская и каталонская фамилия.

 Арнау, Франсеск (1975—2021) — испанский футболист, вратарь.
 Арнау, Эусеби (1863—1933) — испанский и каталонский скульптор.
 Хубани Арнау, Нарсисо (1913—1996) — испанский кардинал.

Арнау (каз. Арнау өлең) — стих-обращение к какому-либо лицу в казахском фольклоре.